B16, B-16 oder B 16 ist die Abkürzung für:

 Bundesstraße 16 in Deutschland
 Ödenburger Straße B16 in Österreich
 Martin B-10, eine Variante eines US-amerikanischen Bombers
 Benedikt XVI. (1927–2022), ein Papst 
 einen Typ eines Leitungsschutzschalters (Charakteristik B, Nennstrom 16 A)

B16